Rachfahl ist der Familienname von:

 Felix Rachfahl (1867–1925), deutscher Historiker
 Melinda Rachfahl (* 1990), deutsche Synchronsprecherin